O termo Groesbeck pode referir-se a:

 Groesbeck (Ohio)
 Groesbeck (Texas)

Desambiguação